Боргарбиггд (, ) — община на западе Исландии в регионе Вестюрланд. В 2021 году в общине на 4927	км² проживало 3758 человек.

История
Община Боргарбиггд была образована 11 июня 1994 года в результате слияния четырёх общин: одной городской — Боргарнесбайр и трех сельских — Нордюраурдальсхреппюр, Стафхольстунгнахреппюр и Хрёйнхреппюр. Затем 7 июня 1998 года к Боргарбиггд присоединились сельские общины Аульфтанесхреппюр, Боргархреппюр и Твераурхлидархреппюр. Ещё три сельские общины были присоединены к Боргарбиггд  27 мая 2006 года — Боргарфьярдарсвейт, Хвитарсидюхреппюр и Кольбейнсстадахреппюр.

География
В настоящее время территория общины охватывает всю юго-восточную оконечность полуострова Снайфедльснес. На западе она граничит с землями общины Эйя-ог-Миклахольтсхреппюр, на севере с Далабиггд и Хунатинг-Вестра, на северо-востоке с Хунаватнсхреппюр. К юго-востоку от Боргарбиггд  находится община Гримснес-ог-Грапнингсхреппюр, а на юге  Скоррадальсхреппюр и Хвальфьярдарсвейт.

В общине есть несколько городов, сельских населённых пунктов и прочих мелких поселений (хутора, фермы и т.п.). Крупнейшим городским поселением в Боргарбигге является город Боргарнес с населением 2012 человек. В небольшом городе Хваннейри с 307 жителями (по состоянию на 1 января 2019 г.) находится Сельскохозяйственный университет Исландии, а в  городке Бифрёст — Университет Бифрёста.

Основное занятие жителей — сельское хозяйство (овцеводство, коневодство, молочное скотоводство) и туризм.

Транспорт

По территории общины проходит участок кольцевой дороги Хрингвегюр , несколько дорог регионального значения — Снайфедльснесвегюр , Хейдальсвегюр , Боргарфьярдарбрёйт , Вестфьярдарвегюр  и Ухсахриггьявегюр . Есть 16 дорог местного значения: Скоррадальсвегюр , Хваннейрарвегюр , Люндаррейкьядальсвегюр , Флоукадальсвегюр , Хаулсасвейтравегюр , Драгавегюр , Твераурхлидарвегюр , Вармаландсвегюр , Нордюраурдфльсвегюр , Рёйданесвегюр , Аульфтанесхреппсвегюр , Гримсстадавегюр , Стаунгархольтсвегюр , Скидхольтсвегюр , Хитардальсвегюр , Хрёйнхреппсвегюр . 

Неподалёку от дороги  есть аэропорт Стоурикроппюр, расположенный в 30 км от города Боргарнес.

Население 

Источник:

Галерея

Примечания 

Общины Исландии
Вестюрланд